Klingholz steht für:

 einen ehemaligen Ortsteil der deutschen Gemeinde Giebelstadt, siehe Sanitätsschule der Luftwaffe

Klingholz ist der Familienname folgender Personen: 

 Engelbert Klingholz (* 1805), preußischer Landrat
 Fritz Klingholz (1861–1921), deutscher Architekt, Baubeamter und Hochschullehrer
 Reiner Klingholz (* 1953), deutscher Chemiker, Molekularbiologe und Journalist